Songjiang – dzielnica Szanghaju
 Songjiang – dawna prowincja Chin, istniejąca w latach 1947-1954

Zobacz też 
 Song Jiang – przywódca powstania ludowego w Chinach w XII wieku